Брирвуд () — английская фамилия. Известные носители:

 Брирвуд, Эдвард (1565—1613) — английский математик, астроном, филолог, археолог и педагог.
  (1588—1654) — английский юрист и политик.
  (1670—1746) — английский предприниматель, аферист и мошенник.
  (1694-1781) — английский художник, переводчик и архитектор.